Тепечитлан () — небольшой город и административный центр одноимённого муниципалитета в Мексике, штат Сакатекас. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 4600 человек.

Общие сведения 
Название Tepechitlán с языка науатль можно перевести как — скалистая местность.

В доиспанские времена Тепечитлан входил в состав государств саксканов ().

Примечания 

Города Сакатекаса